Бо́є (, , , , , , ) — англійське, данське, німецьке, норвезьке, шведське й іспанське прізвище.

 Джон Боє (* 1987) — ганський футболіст
 Едвард Боє (1897—1943) — польський перекладач, поет і літературний критик
 Карін Боє (* 1900—1941) — шведська письменниця
 Маріо Еміліо Боє (1922—1992) — аргентинський футболіст, нападник

Англійські прізвища
Данські прізвища
Іспанські прізвища
Німецькі прізвища
Норвезькі прізвища
Шведські прізвища